6-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1961 Ballon d’Or)»
12 декабря 1961 года

Золотой мяч: 
 Омар Сивори

(первый раз)

< 5-я Церемонии вручения 7-я >
Золотой мяч 1961 года (фр. 1961 Ballon d’Or) — 6-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Обладателем награды стал итальянский нападающий «Ювентуса» Омар Сивори. Он стал первым итальянским футболистом и первым игроком «Ювентуса» — обладателем данной награды. Сивори опередил Луиса Суареса и Джонни Хейнса.

Результаты голосования были опубликованы в номере 822 France Football 12 декабря 1960 года. В состав жюри входили 19 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, СССР, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 285 баллов; максимально игрок мог получить 95 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1961 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1961 году